Кайенна — топоним:
 Кайенна — административный центр Французской Гвианы;
 Кайенна — округ во Французской Гвиане;
 Кайенна — река во Французской Гвиане.